

Miejscowości na Ukrainie
 Jaśkowce (rejon derażniański)
 Brusłyniwka hist. Jaśkowce

Przypisy